Guerre de la Ligue est une dénomination susceptible de définir différents conflits :

 les Guerres de Religion en France qui se succèdent de 1562 à 1598 ;
 La Guerre de la Ligue d'Augsbourg 1688-1697 ;
 La Guerre de la Ligue de Cambrai ou quatrième guerre d'Italie 1508-1516 ;
 La Guerre de la Ligue de Cognac ou septième guerre d'Italie 1527-1529 ;
 La Guerres de la Ligue de Délos pendant la Grèce antique ;
 La Guerre de la Ligue ou deuxième guerre civile du Costa Rica (1835).